Huvudartikel, Franska öppna

Franska nationella mästerskapen i tennis för amatörer 1891-1924

Franska internationella mästerskapen i tennis från 1925 (öppna mästerskap från 1968)

Externa länkar

Franska öppna
Franska öppna herrsingelsegrare
Herrsingelsegrare i Franska öppna